Weilheim in Oberbayern — capital do distrito de Weilheim-Schongau, Baviera
 Weilheim (Waldshut) — municipalidade do distrito de Waldshut, Baden-Württemberg
 Weilheim an der Teck — vila de Esslingen (distrito), Baden-Württemberg

Desambiguações de topônimos